Cristina Sossi (1971) – ex nuotatrice italiana
 Federico Sossi (1983) – rugbista italiano
 Livio Sossi (1951-2019) – saggista e conduttore radiofonico italiano
 Mario Sossi (1932-2019) – magistrato e politico italiano